NK Slavonac je nogometni klub iz Đurđanaca, naselja u gradu Đakovu. 

Klub se trenutno natječe u 3.ŽNL osječko-baranjskoj, NS Đakovo.

Osim seniorske kategorije, trenutno ne postoje mlađe kategorije kluba u službenim natjecanjima.

Statistika u prvenstvima od sezone 2000./2001.

Izvori 

www.rsssf.com
www.nogos.info 

Nogomet u Đakovu
Slavonac